Okavango est un cours d'eau d'Afrique australe ;
Delta de l'Okavango, delta du cours d'eau du même nom ;
Opération Okavango est le nom d'une émission de Nicolas Hulot entre janvier 1996 et juin 1997 ;
Au cœur d'Okavango est une série télévisée américaine de 1993-1994.